Julia Kern (ur. 12 września 1997 r. w Berkeley) – amerykańska biegaczka narciarska, brązowa medalistka mistrzostw świata, zawodniczka klubu Stratton Mountain School.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 15 grudnia 2012 roku, podczas zawodów rangi FIS Race w amerykańskiej miejscowości Craftsbury, gdzie uplasowała się na 8. pozycji w sprincie stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 17 marca 2017 roku w Québec, gdzie w sprincie stylem dowolnym uplasowała się na 24. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas debiutu w PŚ.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Amerykańscy biegacze narciarscy
Amerykańscy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Berkeley (Kalifornia)
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1997